Aiginetes () ist:

 Aiginetes (Paphlagonien), in der antiken Geographie ein Ort an der Küste Paphlagoniens
 Aiginetes (Maler), ein griechischer Maler des 3. Jahrhunderts v. Chr.
 Aiginetes (Mythologie), in der griechischen Mythologie Sohn des Dereites und Vater des Pelias